

Булай — село, Увинський район, Удмуртія

Булай — село, комуна Моара, повіт Сучава